Johannes Eschmann (landmeter) (1808-1852), Zwitsers astronoom en landmeter
 Johannes Eschmann (politicus) (1834-1896), Zwitsers politicus